Henry Vane kan syfta på:

*Sir Henry Vane den äldre (1589–1655), engelsk hovman
Sir Henry Vane den yngre (1613–1662), engelsk statsman
 Henry Vane, 1:e earl av Darlington (1705–1758), brittisk peer
 Henry Vane, 2:e earl av Darlington (1726–1792), brittisk peer
 Henry Vane, 2:e hertig av Cleveland (1788–1864), brittisk peer
 Henry Vane, 9:e baron Barnard (1854–1918), brittisk peer

Se även 
 Henry Vane-Tempest (1771–1813), brittisk politiker